The Man from the West – film del 1912 diretto da Otis Turner
 The Man from the West – film del 1913 prodotto dall'Edison Company
 The Man from the West – film del 1914 diretto da Romaine Fielding
 The Man from the West – film del 1926 diretto da Albert S. Rogell